Ritter puede hacer referencia a:

 Ritter, título nobiliario que correspondería a Caballero 
 August Ritter, Ingeniero civil alemán, creador del método de Ritter para el cálculo de esfuerzos internos en las barras de una armadura reticulada.
 Ferdinand Ritter von Hebra, dermatólogo austríaco.
 Friedrich Ritter, botánico y geólogo alemán. 
 Gerhard Ritter, historiador alemán.
 Johann Wilhelm Ritter, físico y filósofo alemán.
 John Ritter, actor estadounidense.
 Josef Ritter von Rawiez Warszewicz, botánico y horticultor lituano-polaco. 
 Karl Ritter, naturalista y geógrafo alemán (impulsor del determinismo).
 Karl Wilhelm Ritter, ingeniero civil y científico suizo.
 Louise Ritter, atleta estadounidense.
 Robert Ritter von Greim, aviador militar alemán. 
 Robert Ritter, psicólogo alemán que participó en el genocidio gitano (porraimos).
 Thelma Ritter, actriz estadounidense.
 Tyson Ritter, cantante de The All-American Rejects.
 Wilhelm Ritter von Leeb, mariscal de campo alemán en la Segunda Guerra Mundial.